AIO peut faire référence à :
 .
 accueil, information et orientation.
 All-In-One (en français, multicopieur), un périphérique informatique multifonctions personnel ou tout-en-un, généralement destiné aux particuliers.
 AIO, une scale-up française, leader en Europe du karakuri kaizen.